Савинов — русская фамилия. Известные носители:

 
 
 Савинов, Борис Васильевич (1949—1989) — советский лётчик-испытатель.
 
 Савинов, Виктор Валерьевич (род. 1976) — украинский самбист, 6-кратный чемпион мира.
 Савинов, Владимир:
 Савинов, Владимир Дмитриевич (1934—2007) — советский агротехник, Герой Социалистического Труда (1973).
 Савинов, Владимир Сергеевич (1949—2016) — советский футболист.
 Савинов, Геннадий Александрович (род. 1947) — советский и российский государственный деятель, член Совета Федерации РФ (2011—2016).
 Савинов, Глеб Александрович (1915—2000) — заслуженный художник РСФСР, педагог, сын Александра Ивановича Савинова.
 Савинов, Григорий Григорьевич (1904—2000) — российский архитектор.
 Савинов, Дмитрий Глебович (род. 1941) — российский археолог.
 Савинов, Иван Фёдорович (1898—1943) — советский военный деятель, полковник.
 Иоанникий (Савинов) (ум. 1855) — иеромонах Русской православной церкви, участник обороны Севастополя.
 
 Савинов, Марис (род. 1987) — латвийский футболист, брат-близнец Марциса.
 Савинов, Марцис (род. 1987) — латвийский футболист, брат-близнец Мариса.
 
 Савинов, Николай Петрович (род. 1948) — советский биатлонист, советский и российский тренер по биатлону.
 Савинов, Павел Григорьевич (1891—1955) — советский военачальник, генерал-майор.
 Савинов, Пётр Иванович (1919—1944) — советский танкист-ас, участник Великой Отечественной войны.
 Савинов, Феодосий Петрович (1865—1915) — русский поэт, автор слов популярной песни «Родина» (Вижу чудное приволье…).
 Савинов, Эчан (1896—1942) — марийский советский драматург, прозаик, переводчик, журналист, актёр Марийского передвижного театра.

См. также 
 Саввинов
 Савинова
 Савиновка
 Савиново
 Савиновы — деревня в Оричевском районе Кировской области России